Лівий берег — східні райони Києва, обмежені з заходу річкою Дніпро.
 Лівий Берег — зупинний пункт Київської дирекції.
 Лівий берег (Париж) — південна частина Парижа, обмежена з півночі річкою Сена.
 «Лівий берег» — українське інтернет-видання.
 «Лівий берег» — український футбольний клуб.

Див. також 
 Лівобережна
 Лівобережжя
 Правий берег (значення)